Az alábbi időszakokban közlekedtek 372-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 
 372-es busz (2016–2018)megszűnt
 372-es busz (20??–20??)megszűnt